Luchaire ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Luchaire (1846–1908), französischer Historiker
 Corinne Luchaire (1921–1950), französische Schauspielerin
 Florence Luchaire (1926–1982), französische Schauspielerin
 François Luchaire (1919–2009), französischer Rechtswissenschaftler
 Jean Luchaire (1901–1946), französischer Journalist und Politiker
 Julien Luchaire (1876–1962), französischer Schriftsteller